Pierson Township steht für:

 Pierson Township (Indiana), Township im Vigo County, Indiana
 Pierson Township (Michigan), Township im Montcalm County, Michigan